

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Lechów – część miasta Leśna 
 Lechów – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Czerniewice 
 Lechów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Bieliny

Zobacz też 
 Lechowo